Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wolfgang Popp e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Paolo Canè e Gianni Ocleppo 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Paolo Canè /  Gianni Ocleppo (finale)
 Gilad Bloom /  Andrew Castle (semifinali)

 Peter Lundgren /  Alberto Tous (primo turno)
 Glenn Layendecker /  Todd Witsken (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1987